Der Jerusalem Challenger 1995 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Mai 1995 in Jerusalem stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde im Freien auf Hartplatzbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, im Doppel traten 16 Paarungen an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1995
Tennisturnier in Jerusalem